Rakówek (Ermland-Mazurië)
 Rakówek (Podlachië)